Aisch ist der Name von geographischen Objekten:
 Aisch, linker Zufluss der Regnitz nahe Trailsdorf (Hallerndorf), Landkreis Forchheim, Bayern
 Aisch (Adelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Aisch ist der Name von Personen:
 Adolf Aisch (1867–1954), Pfarrer und heimatkundlicher Schriftsteller
 Johannes Aisch (1871–1939), Pfarrer und Bienenzüchter

Siehe auch:
 Aish
 Eisch (Begriffsklärung)